Der 50-m-Kleinkalibergewehr-Dreistellungskampf bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde am 30. August auf der Olympia-Schießanlage Hochbrück ausgetragen.

Format 
Insgesamt wurden 120 Schuss abgegeben, diese verteilten sich auf 3 Positionen (liegend, kniend, stehend). In jeder Position wurden 4 Durchgänge mit jeweils 10 Schuss geschossen. Die Maximalpunktzahl betrug 1200 Punkte.

Ergebnisse

Weblinks 
 

Kleinkalibergewehr Dreistellung